Sanctuary () — может означать:

 «Sanctuary» — второй сингл британской хеви-метал-группы Iron Maiden, достигший 29-й позиции в чарте синглов Британии.
 «Sanctuary» — песня японского певца и автора песен Joji, выпущенный 14 июня 2019 года на лейблах 88rising и 12Tone Music.
 Sanctuary Records — британский лейбл звукозаписи, считавшийся крупнейшим независимым лейблом в мире, основан в 1979 году.

См. также 

 Санктуарий
 Убежище